Martin Grotjahn ist der Name folgender Personen:
* Martin Grotjahn (Psychoanalytiker) (1904–1990), deutsch-amerikanischer Psychoanalytiker
 Martin Grotjahn (Ingenieur) (* 1971), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer